Gornji Brgat, naselje u općini Župa dubrovačka
 Donji Brgat, naselje u općini Župa dubrovačka